Георгий Веденяпин:
 Веденяпин, Георгий Александрович (1904—1960) — директор Горьковского автомобильного завода имени В. М. Молотова.
 Веденяпин, Георгий Владимирович (1899—1979) — учёный, доктор наук.